Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Sängerin Beyoncé. Den Quellenangaben zufolge verkaufte sie bisher mehr als 100 Millionen Tonträger. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.

Auszeichnungen

Auszeichnungen nach Alben

Dangerously in Love

Live at Wembley

B’Day

Dreamgirls

I Am … Sasha Fierce

4

4: The Remix

Beyoncé

More (EP)

Lemonade

Everything Is Love

Homecoming: The Live Album

Renaissance

Auszeichnungen nach Singles

’03 Bonnie & Clyde

Work It Out

Crazy in Love

Baby Boy

Me, Myself and I

Naughty Girl

Check on It

Déjà Vu

Ring the Alarm

Irreplaceable

Listen

Beautiful Liar

Get Me Bodied

Amor Gitano

Love in This Club Part II

If I Were a Boy

Single Ladies (Put a Ring on It)

Halo

Diva

Ego

Sweet Dreams

Broken-Hearted Girl

Telephone

Video Phone

Put It in a Love Song

Run the World (Girls)

Best Thing I Never Had

Party

Love on Top

Countdown

End of Time

XO

Drunk in Love

Partition

Pretty Hurts

Flawless

Flawless Remix

Part II (On the Run)

7/11

Feeling Myself

Runnin’ (Lose It All)

Hymn for the Weekend

Formation

Sorry

Hold Up

Freedom

All Night

Shining

Mi gente (Remix)

Perfect Duet

Walk on Water

Top Off

Apeshit

Savage (Remix)

Brown Skin Girl

Black Parade

Break My Soul

Cuff It

Auszeichnungen nach Liedern

1+1

6 Inch

Alien Superstar

Already

Ave Maria

Before I Let Go

Bigger

Blow

Blue

Bow Down

Countdown (Homecoming Live)

Church Girl

Cozy

Daddy Lessons

Dance for You

Dangerously in Love

Dangerously in Love 2

Don’t Hurt Yourself

Find Your Way Back

Freakum Dress

Get Me Bodied (Homecoming Live)

Grown Woman

Haunted

Heated

Heaven

Honesty

I Been On

I Care

I Was Here

I’d Rather Go Blind

I’m That Girl

Jealous

Lift Every Voice and Sing

Love Drought

Mine

No Angel

Party (Homecoming Live)

Poison

Pray You Catch Me

Rocket

Sandcastles

Superpower

Upgrade U

Auszeichnungen nach Videoalben

Live at Wembley

The Beyoncé Experience Live

I Am… Yours: An Intimate Performance at Wynn Las Vegas

I Am… World Tour

Live at Roseland: Elements of 4

Life Is But a Dream

Auszeichnungen nach Musikstreamings

Halo

Love on Top

Drunk In Love

Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen

Bills Bills Bills (Destiny’s Child)

Say My Name (Destiny’s Child)

Jumpin’ Jumpin’ (Destiny’s Child)

Independent Women Part I (Destiny’s Child)

Survivor (Destiny’s Child)

Bootylicious (Destiny’s Child)

Lose My Breath (Destiny’s Child)

Soldier (Destiny’s Child)

Girl (Destiny’s Child)

Cater 2 U (Destiny’s Child)

8 Days of Christmas (Destiny’s Child)

Statistik und Quellen

Einzelnachweise 

Beyonce
Auszeichnungen fur Musikverkaufe